Le Grand Prix moto de Catalogne 2018 est la 7 manche du championnat du monde de vitesse moto 2018.

Cette  du Grand Prix moto de Catalogne s'est déroulée du 15 au  sur le Circuit de Barcelone-Catalogne.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

2018
Sport en Espagne en 2018
Sport en juin 2018
Cata